Arnau hace referencia a varios artículos:

Personas

Nombre
Arnau Bargués, arquitecto y maestro de obras catalán;
Arnau Cadell, escultor español del siglo XII y XIII;
Arnau Descolomer, presidente de la Generalidad de Cataluña del s.XIV;
Arnau García,  jugador de balonmano;
Arnau Pérez Hernández, futbolista de C.C.E Tiana;
Arnau Solé, ciclista profesional;
Arnau Camprubí un Programador de video-juegos

Apellido
Francesc Arnau, exfutbolista español;
Frank Arnau, escritor alemán;
Juan Arnau, filósofo y ensayista español;

Mitología
Conde Arnau

AdemásTeatro Arnau''', actualmente cerrado al público, situado en la Avenida del Paralelo de Barcelona, España;
Arnaud, nombre propio similar;